Derschaniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Derschaniwka (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Derschaniwka (Korosten)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nossiwka, siehe Derschaniwka (Nossiwka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk, siehe Derschaniwka (Chmilnyk)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn, siehe Derschaniwka (Kosjatyn)